Queensferry – miasto w Szkocji, w jednostce administracyjnej () Edynburg
 North Queensferry – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Fife
 Queensferry – miejscowość w Walii, w hrabstwie Flintshire